«Подводное течение» (, иногда используется название «Отлив») — американский фильм, вышедший на экраны в 2004 году.

Сюжет 
Крис Манн — проблемный подросток, живущий со своим отцом Джоном и младшим братом Тимом в Джорджии. Мать Криса умерла, из родственников у семьи остался лишь брат Джона, Дил Манн, находящийся в тюрьме. Вскоре после освобождения он приезжает к брату. Дил одержим старыми обидами на Джона, а также мечтает присвоить себе старинные золотые монеты, оставшиеся от своего отца, деда Криса. После очередной ссоры Дил убивает брата ножом, принадлежащим Крису, после чего пытается избавиться и от племянников, но они успевают убежать, прихватив с собой монеты.

Крис понимает, что из-за проблем с законом, которые у него уже были, в полиции могут не поверить в его версию событий, а учитывая, что орудием убийства стал его нож, и вовсе могут списать убийство на него. Братьям ничего не остаётся, кроме как бродяжничать. Но Дил не собирается упускать шанс быстро разбогатеть с помощью монет и начинает буквально по пятам преследовать племянников.

В ролях

Награды и номинации

Отзывы 
Отзывы на фильм в основном положительные, например на Rotten Tomatoes он имеет 55 % положительных рецензий кинокритиков из 116, а на сайте Metacritic — 63 балла из 100 на основе 30 обзоров. Известный американский кинокритик Роджер Эберт на своём сайте оценил «Подводное течение» на четыре звезды.

Примечания 

Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Фильмы США 2004 года